Příjmení Widmer nosí více různých osobností :

 Eveline Widmerová-Schlumpfová  (*1956) –  švýcarská právnička a politička
 Jean Widmer (*1929) –  francouzský typograf narozený ve Švýcarsku
 Urs Widmer (1938–2014) –  švýcarský spisovatel a překladatel